Camaija är ett släkte av insekter. Camaija ingår i familjen dvärgstritar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dvärgstritar
Camaija